Alytus (stad), een stad in Litouwen
Alytus (districtsgemeente), een gemeente rondom de stad
Alytus (district), een provincie van Litouwen